L'edizione 1966 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del Djurgårdens IF.

Capocannoniere del torneo fu Ove Kindvall (IFK Norrköping), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Djurgårdens IF campione di Svezia 1966.
 IK Brage  e Degerfors IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1966
Campionato svedese di calcio